El Torneo de Promoción y Reserva es un campeonato de fútbol del Perú. Se juega desde el año 2010 y hasta el 2020 solo con equipos de la Primera División. Desde el 2022 incluye a los equipos de la Primera División (19) y Segunda División (13) sumando un total de 32 equipos. Este torneo se caracteriza por la inclusión de jugadores juveniles o que no son tomados en cuenta en los equipos titulares.

En el 2022 el equipo Campeón del torneo otorgará dos puntos a su equipo titular en la Liga 1 2022 o Liga 2 2022. A su vez, el equipo Subcampeón otorgará un punto.

Equipos

Equipos participantes 2022

Ediciones

Palmarés

Títulos por equipo

Títulos por departamento

Goleadores por edición

Véase también 
 Primera División del Perú
 Segunda División del Perú
 Copa Perú
 Torneo del Inca
 Ligas Superiores
 Ligas Departamentales de Fútbol del Perú
 Liga Regional de Lima y Callao

Referencias 

 
Ligas de fútbol de Perú